Тимофилията (time: цена, стойност; philia: привличане) представлява сексуална възбуда от богатство и/или висок обществен статус. Римският император Калигула, известен с плътската си похот, се забавлявал, като се въргалял в купчини от злато. Някои отнасят в леглото със себе си скъпоценни предмети. За Джими Хендрикс се разказва, че спял с китарата си. Някои хора си лягат с новите си кожени палта, дрехи, бижута и прочее, като ги докосват през нощта, казвайки, че това предизвиква несравнимо усещане на комфорт и притежание, което само любимият човек би дал.

Изключително трудно е да се определи къде свършва желанието за сила и власт, която парите носят на човек, и къде започва самото еротично желание.

Парафилии